Cactus puede referirse a:

 Cactaceae, familia de plantas conocidas como cactus.
 Cactus (Texas), localidad de Texas, Estados Unidos.
 Cactus (grupo), grupo musical.
 Cactus (canción), canción del grupo musical estadounidense Pixies.
 Cactus Jack, luchador de la WWE (su nombre artístico). 
 Cactus Jake, personaje de Garfield y sus amigos.